Вустров (нем. Wustrow) — название населённых пунктов в ФРГ.

 Вустров (Вендланд) — город в Германии, в земле Нижняя Саксония. 
 Вустров (Мекленбург-Зенплатте) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Вустров (Остзебад) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.